Стокпорт ():

Стокпорт — місто в англійському графстві Великий Манчестер

Стокпорт — місто, штат Айова
 Стокпорт — місто, штат Нью-Йорк
 Стокпорт — селище, штат Огайо